Nato a Santa Margherita di Belice, in Sicilia, vive a Roma. Artista poliedrico, pittore illustratore, architetto e scrittore. Allievo di Toti Scialoja ha elaborato il tema della deformazione psico-ottica della figura (travisamenti figurali), da pittore espressionista ha esposto principalmente a Roma insieme a Bruno Caruso, Ennio Calabria, Pino Reggiani, Aldo Riso, Giuseppe Ascari, Aldo Turchiaro.
Illustratore, ha pubblicato moltissimi bozzetti per manifesti e collaborato come tale con varie riviste nazionali (Bell'Italia, Airone, ecc.) e altre pubblicazioni.

Opere
1980 - Una sera a Piazza Navona (strips), Carpintieri
1987 - Gli ultimi anni di Monterano (saggio), Regione Lazio
1990 - Galeria dei Manciforte (saggio), Graphisoft Edizioni
1998 - Stazzano in Sabina (saggio), Graphisoft Edizioni
2002 - Camerata  Vecchia (saggio), Graphisoft Edizioni
1996 - Gente del Belice (racconti), Editrice Tecnoprint
2002 - Il ragazzo dai tentacoli (romanzo), Graphisoft Edizioni
2009 - Gli insediamenti medioevali abbandonati nella provincia di Roma (saggio), Graphisoft Edizioni
2012 - Homo ubique ed altri racconti, Graphisoft Edizioni

Altri progetti

Collegamenti esterni

Turano, Antonino
Turano, Antonino